Mad About Mambo est un film britannico-irlandais sorti en 2000.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre français : Mad About Mambo
 Réalisation : John Forte
 Scénario : John Forte
 Photographie : Ashley Rowe
 Musique : Richard Hartley
 Pays d'origine : , 
 Genre : comédie
 Date de sortie : 2000

Distribution 
 William Ash : Danny Mitchell
 Brian Cox : Sidney McLoughlin
 Keri Russell : Lucy McLoughlin
 Jim Norton : frère Xavier
 Maclean Stewart : Mickey
 Russell Smith : Gary
 Joe Rea : Spike
 Inge Dorman : Hockey Goalie
 Julian Littman : Rudi Morelli
 Daniel Caltagirone : Carlos Rega
 Gavin O'Connor : Seamus Mitchell

Liens externes 
 

Film britannique sorti en 2000
Film irlandais sorti en 2000
Comédie britannique
Comédie irlandaise
Film sur le football
Film tourné en Irlande